

Geografia
 Piattaforma di ghiaccio Brunt – piattaforma glaciale antartica

Persone
 Chris Brunt – calciatore nordirlandese
 Dominic Brunt – attore, produttore cinematografico e regista britannico
 Henry Van Brunt – architetto statunitense
 Stephen Brunt – ex atleta paralimpico britannico

Altro
 Brunt – personaggio di Star Trek: Deep Space Nine